FTM est une abréviation qui signifie :
 FtM (où FtM signifie Female-to-Male) , une personne trans qui passe ou passera de femme vers homme dans le cadre d'une transition de genre ;
 Formation trinationale d'ingénieurs, une école d'ingénieurs avant la réforme LMD ;
 fonction de transfert de modulation, un paramètre définissant la qualité d'un système optique ;
 foyer de travailleurs migrants ;
 fiche de travaux modificatif, un document regroupant, au cours de la phase réalisation, tous les travaux modificatifs ou supplémentaires à ceux prévus au marché de travaux ; après validation par le maître d'ouvrage, ces FTM sont considérées comme des OS.
 France Télécom Mobiles, la filiale de France Télécom chargée des activités de communications mobiles

FTM-CGT peut signifier :
 Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT.